

Toponyme 

 Almería, une ville espagnole ;
 Almeria, une municipalité de la province de Biliran, aux Philippines.

Autres pages d'homonymie 

  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .